Алексе́й Коже́вников:
 Кожевников, Алексей Александрович (1933—1986) — советский киноактёр.
 Кожевников, Алексей Венедиктович (1891—1980) — русский советский писатель. Лауреат Сталинской премии второй степени (1950).
 Кожевников, Алексей Кириллович (1919—1996) — бригадир колхоза имени Кирова Харабалинского района, Астраханская область. Герой Социалистического Труда.
 Кожевников, Алексей Яковлевич (1836—1902) — русский невропатолог, доктор медицины, заслуженный профессор Московского университета.